The Two-Gun Man – film del 1911 prodotto dalla Essanay
 Treat 'Em Rough (The Two-Gun Man) – film del 1919 diretto da Lynn Reynolds
 The Two-Gun Man – film del 1926 diretto da David Kirkland